C22H36O2 – formula molecolare dell'acido adrenico
C22H36O2 – formula molecolare del cannabicicloesanolo
C22H36O2 – formula molecolare del ganaxolone

Formule molecolari